Le Windy City Open féminin 2017 est l'édition 2017 du tournoi de squash Windy City Open qui se déroule à Chicago du  au . Cette édition fait partie des PSA World Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée. 

Raneem El Weleily gagne son  Windy City Open, en battant la  mondiale et championne du monde  Nour El Sherbini en finale après des demi-finales qui ont vu s'affronter les quatre meilleures joueuses mondiales dont trois Égyptiennes.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de , dotation identique au tableau masculin. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2016-2017 de la PSA
 Windy City Open masculin 2017

Liens externes 
 

Féminin 2017
Sport à Chicago en 2017
Sport aux États-Unis en février 2017
Sport aux États-Unis en mars 2017
PSA World Series 2017